Муратова — жіноча форма прізвища Муратов.

 Муратова Вікторія Олександрівна (* 1947) — український кінодраматург
 Муратова Ельміра Серверівна (* 1978) — український кримськотатарський політолог, сходознавець, дослідниця ісламу та міжетнічних відносин в Криму
 Муратова Кіра Георгіївна (1934–2018) — український кінорежисер. Народна артистка УРСР, лауреат Державної премії України
 Муратова (Морейніс) Фані Абрамівна (1859—1937) — російська революціонерка, член партії «Народна воля», редакторка, авторка спогадів.

Див. також 
 Муратов

Тюркські прізвища
жіночі форми прізвищ